Guercif (stad), een stad in Marokko
 Guercif (provincie), een provincie in Marokko